Джеймс Джин:

 Джеймс Гопвуд Джинс (1877–1946) — англійський астроном, фізик і математик, член Лондонського королівського товариства (1906).
 Джеймс Джин (художник) (1979) — художник коміксів і художник-ілюстратор зі Сполучених Штатів.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок